Bairach ist der Name folgender Orte:

 Bairach (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bairach (Gemeinde Sankt Ulrich), Ortsteil der Gemeinde Sankt Ulrich im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich